1991/92 was het 94ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Leeds United werd landskampioen.

Prijzen

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Eindstand

Statistieken

Leeds United

Bijgaand een overzicht van de spelers van Leeds United, die in het seizoen 1991/92 onder leiding van trainer-coach Howard Wilkinson voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Second Division

Eindstand

Play-offs

Blackburn Rovers promoveert en komt in het seizoen 1992/93 uit in de Premier League.

Third Division

Eindstand

Play-offs

Peterborough United promoveert en komt in het seizoen 1992/93 uit in de Football League First Division.

Fourth Division

Eindstand

Play-offs

Blackpool promoveert en komt in het seizoen 1992/93 uit in de Football League Second Division.

Zie ook
FA Cup 1991/92
Football League Cup 1991/92
Engels voetbalelftal in 1991
Engels voetbalelftal in 1992

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1991/92